Венетико может означать:

 Венетико — коммуна в Италии.
 Венетико — прежнее название города Навпакт, которое преобладало в период османского владычества. Название дали венецианцы в период их пребывания в городе (1399—1499). Также называлась область (епархия), к югу от Кравара.
 Венетико (Месиния) — остров в Ионическом море у мыса Акритас.
  — остров близ острова Ираклия.
  — остров на расстоянии 2 км к югу от Хиоса.
 Венетикос — река.